When the Sun Goes Down, a Selena Gomez & the Scene amerikai együttes harmadik stúdióalbuma
 When the Sun Goes Down (Arctic Monkeys-dal)
 When the Sun Goes Down (Kenny Chesney and Uncle Kracker-dal)
 When the Sun Goes Down (Selena Gomez & the Scene-dal)